Stora Ristjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Ristjärn, Västergötland, sjö i Härryda kommun,  (3,63 ha)
Stora Ristjärnen, Västmanland, sjö i Norbergs kommun och Smedjebackens kommun,  (44,3 ha)
Stora Ristjärn, Värmland, sjö i Arvika kommun och Årjängs kommun,  (40,1 ha)
Stora Ristjärnen, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,  (6,55 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn